Con el título de La lección de música se conocen dos cuadros:
La lección de música (Vermeer), obra pintada hacia 1660 por el neerlandés Johannes Vermeer.
La lección de música (Fragonard), obra pintada hacia 1770 por el francés Jean-Honoré Fragonard.